Ferrer se poate referi la: 

 Ferrer (autor), autori care au denumit cel puțin o specie
 Concepció Ferrer, om politic spaniol
 David Ferrer, jucător profesionist spaniol de tenis
 José Ferrer, actor și regizor de film și de teatru puertorican
 José Figueres Ferrer, politician costarican
 Renée Ferrer de Arréllaga, romancieră și poetă paraguayană
 Vincențiu Ferrer, preot catolic valencian, călugăr dominican